Елена Ланге (; 9 апреля 1848 — 13 мая 1930) — немецкий публицист и педагог, деятель женского движения.

Биография 
Работала директрисой женской учительской семинарии. В 1889 по её инициативе в Берлине были учреждены курсы реальных наук для женщин. В 1893 программа курсов была расширена и были введены классические языки. Ланге была одной из видных деятельниц женского движения в Германии того времени.

В 1890 она вместе с Марией Лепер-Гуссель и Августой Шмидт основала «Всеобщий немецкий союз учительниц», в котором, как и во «Всеобщем немецком женском союзе», была председателем.

Опубликовала брошюры «Высшие школы для девушек и их предназначение» (; (1888), «Женское образование» (; 1889), «Развитие и состояние высшего образования для женщин в Германии» (, 1893), «Пособие по женскому движению» ( вместе с Гертрудой Беймер, Б., 1901—1903).

С 1893 Ланге издавала журнал «Frau», посвящённый женскому движению.

В 1918 г. вступила в Немецкую демократическую партию, в составе фракции которой стала в 1919 г. старейшим депутатом Гамбургского парламента.

Примечания

Ссылки 

Публицисты Германии
Педагоги Германии
Деятели феминизма Германии
Члены Немецкой демократической партии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 9 апреля
Родившиеся в 1848 году
Умершие 13 мая
Умершие в 1930 году
Похороненные на кладбище Хеерштрассе